Малые противолодочные корабли проекта 133.1 (1331М) — серия малых противолодочных кораблей производства ГДР, г. Вольгаст, судостроительной верфи «Peene-Werft».

Относятся к кораблям 3-го ранга.

История создания 
Разрабатывались в ГДР специалистами Зеленодольского судостроительного завода, главным наблюдающим от ВМФ по проекту был назначен капитан 2 ранга О. К. Коробков. Для ВМФ ГДР, построено 16 кораблей (в Германии проект 133.1, тип «Parchim»), головной МПК вступил в строй в 1981 году. В 1992 году все корабли проекта 133.1 проданы Индонезии. Для ВМФ СССР строились по проекту 1331М, после распада СССР все корабли перешли в состав ВМФ России. Модернизированный вариант отличался обновлённым артиллерийским, гидроакустическим и радиотехническим вооружением.

Проект 133.1 разработан на базе МПК проекта 1124 «Альбатрос» в Германской Демократической Республике (ГДР) с помощью специалистов Зеленодольского судостроительного завода для ВМФ Национальной Народной армии ГДР и стран Организации Варшавского договора, а также для продажи на экспорт.

ТТХ:

Габаритные размеры — 75,2х9,8х2,85 м

Максимальная скорость хода — 24 узла

Дальность плавания — 2250 миль на 12 узлах

Автономность плавания — 7 суток

Экипаж — 57 человек

РЛС общего обнаружения — МР-302 «Рубка»

Вооружение — 1х2 57 мм АК-725, 1х2 30 мм АК-230, 4х1 400 мм ТА

Проект 1331М спроектированы в Германской Демократической Республике при технической помощи Зеленодольского ПКБ для ВМФ СССР, данный проект является развитием проекта 133.1 и отличается от него составом вооружения и навигационным оборудованием.

Назначение 
Малые противолодочные корабли проекта 1331 предназначались для поиска и уничтожения быстроходных подводных лодок противника, охраны водных районов (в прибрежной и ближней морской зоне), охранения боевых кораблей и конвоев от них, а также несения дозорной службы.

Описание конструкции

Корпус 
Корпус корабля стальной, гладкопалубный, с седловатостью в носовой части и уширенной, занимающей всю ширину корпуса, носовой надстройкой. Корабль строился по продольной системе набора и имел верхнюю и нижнюю палубы, платформу, трюм и второе дно. Носовая и кормовая надстройки, внутренние выгородки и часть фундаментов выполнялись из алюминиево-магниевых сплавов, для снижения водоизмещения. Рангоут представлен четырёхногой фок-мачтой и башнеподобной грот-мачтой квадратного сечения из лёгких сплавов.

На кораблях устанавливались системы круглогодичного охлаждения и кондиционирования воздуха в жилых, служебных помещениях и на боевых постах, что позволяло поддерживать в помещениях кораблей нормальную температуру, влажность, чистоту и сменяемость воздуха. Корабли также оборудованы системой обогрева помещений и вентиляции, системами аварийного охлаждения главных двигателей и подачи забортной воды, системами хозяйственных паропроводов и системой пресной воды. Корабли отличались исключительно хорошим качеством постройки, добротностью и надёжностью техники.

Непотопляемость корабля обеспечивалась делением корпуса водонепроницаемыми переборками на 10 отсеков. По расчётам корабль должен оставаться на плаву при затоплении любых двух отсеков, при этом начальная метацентрическая высота и надводный борт сохраняются положительными.

Энергетическая установка и ходовые качества 
Главная энергетическая установка механическая, трёхвальная, с тремя дизельными двигателями М-504А по 4 750 л. с. каждый, которые работали через реверс-редукторы на три трёхлопастных винта фиксированного шага (ФШ). Двигатель М-504А с частотой вращения 1 950 об/мин. и частотой вращения фланца отбора мощности 522 об/мин. имел ресурс до первой полной переборки в 3 500 часов и массу не более 7,5 тонны. Управление главными двигателями производится с пульта управления с помощью системы автоматизированного дистанционного управления. Полная маршевая скорость корабля под тремя дизелями составляла 24,5 узла.

Электроэнергетическая система переменного тока 380 В, 50 Гц получала питание от трёх дизель-генераторов ДГ-300 (на некoторых кораблях данного проекта установлены дизель-генераторы ЯМЗ V-12) мощностью по 300 кВт. Распределение электроэнергии осуществлялось через 2 главных распределительных щита.

Производство 
ВМФ ГДР — построено 16 малых противолодочных кораблей проект 133.1. С 1984 года числились кораблями береговой обороны. В 1992 году все корабли проданы Индонезии, где числятся корветами.

ВМФ СССР — построено 12 малых противолодочных кораблей проект 1331М.

Служба 
Все корабли были зачислены в Балтийский флот (МПК-67; МПК-99; МПК-105; МПК-192; МПК-205; МПК-213; МПК-216; МПК-219; МПК-224; МПК-227; МПК-228; МПК-229)

07 февраля 2007 года на МПК «Башкортостан» (228) произошёл пожар высшей категории сложности, от которого сильно пострадала носовая надстройка корабля.

23 сентября 2020 г МПК «Казанец» (205) столкнулся с гражданским контейнеровозом в проливе Эресунн.

Бортовые номера:

МПК-67 — 03 (1987); 233 (1987); 242 (1990); 301 (1997)

МПК-99 — 04 (1987); 255 (1990); 308 (1998); «Зеленодольск» (2004)

МПК-105 — 05 (1988); 245 (1990)

МПК-192 — 01 (1986); 262 (1987); 247 (1990); 304 (2000); «Уренгой» (2011)

МПК-205 — 02 (1986); 223 (1990); 311 (1998); «Казанец» (1998)

МПК-213 — 06 (1988); 222 (1990); 226 (1996)

МПК-216 — 07 (1988); 258 (2000)

МПК-219 — 08 (1988); 209 (1990)

МПК-224 — 09 (1989); 218 (1990); «Алексин» (2005)

МПК-227 — 10 (1989); 243 (1990); «Кабардино-Балкария» (2015)

МПК-228 — 11 (1989); 244 (1990); «Башкортостан» (1999). Порезан на металл в ноябре 2015 года

МПК-229 — 12 (1989); 232 (1990); «Калмыкия» (1996)

Списание 
МПК-219 — 10 апреля 2002 года

МПК-213 — 28 мая 2004 года

МПК-67 — 22 июня 2005 года

МПК-216 — 22 июня 2005 года

МПК-228 — в мае 2010 года. Порезан на металл в ноябре 2015 года

МПК-105 — в 2014 году

См. также 
 Малые противолодочные корабли проекта 1124
 МПК-228 Башкортостан

Примечания

Ссылки 
 МПК проекта 1331
 
 МПК «Казанец»
 

Малые противолодочные корабли
Типы кораблей в составе ВМФ России